Sint-Laurentiusbasiliek, beter bekend als Sint-Laurentiuskerk (Enns), Oostenrijk
 Sint-Laurentiusbasiliek (Kempten), België